Лавровка — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Лавровка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Лавро́вка — река в Московской области, приток Клязьмы.
 Лавровка — село в Грибановском районе Воронежской области.
 Лавровка — деревня в  Вышнеольховатского сельсовете Щигровского районе Курской области России
 Лавровка — деревня в Охочевском сельсовете Щигровского районе Курской области России
 Лавровка — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Лавровка — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Лавровка — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Лавровка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.

Украина 
 Лавровка — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Лавровка — село в Винницком районе Винницкой области.
 Лавровка — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.

См. также 

 Большая Лавровка